Deus ex machina poate fi:

 Deus ex machina (teatru)
 Deus ex Machina (Liv Kristine)
 Deus Ex Machina (Lost), episod al serialului de televiziune Lost, sezonul 1